Cattoi – cognome italiano
 Domizio Cattoi – scrittore e critico artistico italiano
 Maurizio Cattoi – politico italiano
 Vanessa Cattoi – politica italiana